Batschew ist der Familienname folgender Personen:
 Georgi Batschew (* 1977), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Mitko Batschew (* 1960), bulgarischer Rodler
 Pierre Batcheff (1901–1932), französischer Schauspieler, ursprünglich Batschew 
 Radoslaw Batschew (* 1981), bulgarischer Fußballspieler
 Stanislaw Batschew (* 1978), bulgarischer Fußballspieler
 Teodor Batschew (* 1963), bulgarischer Tennisspieler